FGL est un sigle qui peut désigner :
 Fédération Gay-Lussac, un réseau d'enseignement supérieur regroupant 20 écoles d'ingénieurs de chimie et de génie chimique françaises ;
 Fiduciaire générale de Luxembourg, l’entreprise qui a donné naissance à la branche luxembourgeoise de Deloitte ;
 Florida Georgia Line, groupe de musique country américain.